Ингаслс има више значења:
 Ингаслс (Индијана)
 Ингаслс (Канзас)